Ведучи:
 Ведучи — село в Итум-Калинском районе Чечни.
 Ведучи — горнолыжный курорт в Чечне.